Бисаболен — органическое вещество, класса терпенов. Существует три изомера, отличающихся положением двойной связи:

 α-Бисаболен
 β-Бисаболен
 γ-Бисаболен